L'autostrada A7, lunga 453 km, collega la capitale economica del Paese Casablanca ad Agadir, passando per Marrakech.

Cronologia
 2001: tratta Casablanca - Settat di 57 km
 2005: tangenziale di Settat di 17 km
 2007: tratta Settat - Marrakech di 146 km
 2009: tangenziale di Marrakech di 50 km
 2010: tratta Marrakech - Agadir di 183 km

Tabella percorso

Tempo di tragitto in autostrada da Agadir

Voci correlate
Autostrade in Marocco
Strade nazionali in Marocco

Altri progetti

Collegamenti esterni

Autostrade in Marocco